RhododendronNepal'''' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Не следует путать с Rhododendron'' 'Nepal' John Barr Stevenson, 1977.

Биологическое описание 
В возрасте 10 лет высота растений около 180 см.

Листья глянцевые, средне-зелёные, 200×90 мм.

Соцветие шарообразное, несёт около 15 цветков. Бутоны розовые.

Цветки широко-воронковидные, края лепестков волнистые, нежно-розовые, выгорающие до белых. Аромат отсутствует.

Среднего срока цветения.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры -32 ºC.

Происхождение 
По версии Deutsche Genbank Rhododendron и American Rhododendron Society:

По версии сайта Hirsutum.info:

Болезни и вредители

Примечания 

Nepal